Necudá (; pl: Nekudot) é o ponto (vogal) do alfabeto hebraico. Geralmente não é escrito. Também podem aparecer no meio de certas letras, como o Tav, sem alterar a pronúncia.

Alfabeto hebraico